Nec:

 NEC — японская компания.
 NEC (National Electric Code, он же NFPA 70)— Американский стандарт по электробезопасности на рабочем месте.
 НЕК (футбольный клуб) (, NEC) - нидерландский футбольный клуб из города Неймеген.
 nec () — обозначение, используемое в наименованиях биологических таксонов